Pereš, een wijk van het Slowaakse Košice
Peres Chepchirchir, Keniaans atlete
Shimon Peres, een Israëlisch politicus en voormalig president van Israël
volgens de Tenach een van de kinderen van Juda

Zie ook 
Des Peres
Pre da Peres